Walter Schmidt peut désigner :
 Walter Schmidt (1858-1925), juriste ;
 Walter Schmidt (1886-1935), chef SA ;
 Walter Schmidt (1891-1981), apôtre-patriarche de l'Église néo-apostolique ;
 Walter Schmidt (1898-1982), homme politique membre de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne ;
 Walter Schmidt (1903-1962), homme politique membre du Parti national-socialiste des travailleurs allemands ;
 Walter Schmidt (1907-1997), homme politique membre du Parti social-démocrate d'Allemagne ;
 Walter Schmidt (1912-1996), homme politique membre du Parti socialiste suisse ;
 Walter Schmidt (1910-1970), médecin ;
  (1917-2000), un militaire allemand ;
 Walter Schmidt (né en 1925), médecin histologue ;
 Walter Schmidt (né en 1928), footballeur ;
 Walter Schmidt (né en 1929), diplomate ;
 Walter Schmidt (né en 1930), historien ;
 Walter Schmidt (né en 1937), footballeur ;
 Walter Schmidt (né en 1948), athlète ;
 Walter Schmidt (né en 1965), journaliste et écrivain.